Paiwan puede hacer referencia a uno de los siguientes conceptos: 

 El idioma paiwan. 
 El pueblo paiwan.